Неф'я́ш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південь від Парижа, 145 км на південний захід від Монпельє, 19 км на захід від Перпіньяна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 497 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1152,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Неф'яш на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Неф'яш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Східні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Східні Піренеї